Ву́лиця Монта́жників — типова для радянських часів назва вулиць у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Монтажників — вулиця в місті Київ.

Вулиця Монтажників — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Монтажників — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Монтажників — вулиця в місті Кіров.
 Вулиця Монтажників — вулиця в місті Оренбург.
 Вулиця Монтажників — вулиця в місті Тамбов.
 Вулиця Монтажників — вулиця в місті Тюмень.
 Вулиця Монтажників — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці